

Persone 
 Donato Di Monte (1968) – cestista e dirigente sportivo italiano
 Michele Di Monte (1970 circa) – batterista italiano
 Antonella Di Monte (1993) – attrice italiana

Pagine correlate 
Dal Monte – pagina di disambiguazione
De Monte – pagina di disambiguazione
Del Monte – pagina di disambiguazione
El Monte – pagina di disambiguazione
Monte – pagina di disambiguazione